Чемпионат Москвы по футболу 1926 стал ХХV-м первенством столицы и первым, проведенным спортивной Секцией при Московском Губернском Совете Профессиональных Союзов (МГСПС).

Победителем среди первых команд стала команда ОППВ.

Реорганизация футбола в 1926 году 
Весной 1926 года была проведена очередная реорганизация спортивного движения. Московский Губернский Совет Физической Культуры принял решение о роспуске спортивных организаций, которые строились не по производственному принципу (так называемые «районные кружки») и передаче всех футбольных клубов в ведение профессиональных союзов (МГСПС). Это было сделано с целью предотвращения коммерческого предпринимательства в спорте (и в футболе в частности), считавшегося недопустимым в «пролетарском» обществе. Все члены районных клубов должны были перейти в профсоюзные кружки по месту работы.

Реальная угроза расформирования нависла над целым рядом ведущих футбольных клубов столицы: МСФК, «Красная Пресня», «Красное Орехово»,  , а также ОППВ и «Динамо» — в проводимом МГСПС «профсоюзном» первенстве Москвы для всех этих команд не нашлось поначалу места. Вновь, как и тремя годами ранее, ведущим клубам пришлось экстренно «менять вывеску», чтобы выжить во вновь создавшихся условиях:

 Команда МСФК перешла под эгиду профсоюза текстильщиков и стала представлять известную фабрику Трехгорную мануфактуру. Она стала называться «Спортячейка имени Подвойского при фабрике Трёхгорной мануфактуры» или просто  «Трехгорка».
 Также и ореховская команда оперативно встала под знамёна профсоюзов Орехово-Зуевского текстильного треста имени Пролетарской революции.
 «Красная Пресня»  перешла «под крыло» профсоюза пищевиков и стала называться теперь «Команда центрального клуба имени Томского», или просто - «Пищевики».
 Ведомства ОППВ и «Динамо» сумели отстоять свои команды и включить их (пусть и формально вне конкурса — наряду с командой «Красное Орехово») в первенство. Необходимо отметить, что «авторитет» представляемых ведомств отнють не гарантировал в то время никаких привилегий — например, в Ленинграде и Киеве в аналогичных ситуациях (первенство Ленинграда 1927 (весна), первенства Киева до 1929 года) местные динамовские коллективы в «профсоюзные» первенства допущены не были.

Организация и проведение турнира 
В первенство МГСПС были допущены 36 команд, разделенные на три группы (лиги). Соревнования проводились в «клубном зачете» тремя командами — общее их количество равнялось 111.

В первой группе участвовали 14 команд, проводивших матчи по «круговой» системе в один круг.

Чемпионат стартовал 23 мая и поначалу набрал просто головокружительный темп — чуть более, чем за месяц (до 27 июня) были проведены 7 туров (более половины календаря), при этом из-за переносов были не сыграны всего 7 игр. Но затем до 8 августа была взята пауза «из-за аномальной жары». После этого организованно были сыграны еще два тура, но ближе к сентябрю — времени игр сборных — календарь стал «рассыпаться». После его окончания (26 сентября), в октябре был сыгран еще один «доигровочный» тур, но затем рано наступившие холода не позволили, в конечном итоге, провести все встречи. Тем не менее, Секция МГСПС объявила чемпионат разыгранным, поскольку победитель в «клубном зачете» — «Трехгорка» — был все же определен и без окончания всех игр. В первых командах остались несыгранными всего пять матчей, тем не менее, результат первенства оказался неоднозначным.

Ход турнира (первые команды)

Итоговая таблица  
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! width="30" |№
! width="200" |Команды
! width="30" |1
! width="30" |2
! width="30" |3
! width="30" |4
! width="30" |5
! width="30" |6
! width="30" |7
! width="30" |8
! width="30" |9
! width="30" |10
! width="30" |11
! width="30" |12
! width="30" |13
! width="30" |14
! width="30" |И
! width="30" |В
! width="30" |Н
! width="30" |П
! width="70" |М
! width="30" |О
|- bgcolor="#F7F6A8"
|
| align="left" |ОППВ
|
|6:3
|0:1
|4:2
|1:2
|2:2
|2:1
|3:0
|+:-
|9:0
|5:0
|7:1
|2:0
|5:4
|13
|10
|1
|2
|46 — 16
|34
|- bgcolor="#DCE5E5"
|
| align="left" |«Трехгорка»
|3:6
|
|2:6
|2:4
|5:4
|4:2
|3:0
|8:0
|3:1
|5:4
|7:1
|2:1
|9:0
|6:1
|13
|10
|0
|3
|59 — 30
|33
|- bgcolor="#FFDAB9"
|
| align="left" |«Динамо»
|1:0
|6:2
|
|2:2
|1:3
|
|5:4
|4:3
|6:1
|9:1
|3:1
|3:2
|1:1
|8:2
|12
|9
|2
|1
|49 — 22
|32
|-
|4
| align="left" |«Красное Орехово»
|2:4
|4:2
|2:2
|
|5:1
|0:4
|2:1
|4:2
|9:1
|6:0
|6:1
|
|4:1
|9:2
|12
|9
|1
|2
|53 — 21
|31
|-
|5
| align="left" |РКимА
|2:1
|4:5
|3:1
|1:5
|
|2:1
|1:1
|0:1
|5:4
|5:0
|7:0
|
|5:2
|7:1
|12
|8
|1
|3
|42 — 22
|29
|-
|6
| align="left" |«Пищевики»
|2:2
|2:4
|
|4:0
|1:2
|
|2:4
|3:2
|8:1
|7:2
|?:?
|2:1
|9:2
|5:0
|12
|7
|2
|3
|45 — 20
|28
|-
|7
| align="left" |КОР
|1:2
|0:3
|4:5
|1:2
|1:1
|4:2
|
|5:1
|4:1
|11:1
|6:2
|8:2
|6:3
|2:4
|13
|7
|1
|5
|53 — 29
|28
|-
|8
| align="left" |«Русскабель»
|0:3
|0:8
|3:4
|2:4
|1:0
|2:3
|1:5
|
|2:4
|2:0
|2:1
|1:0
|+:-
|
|12
|5
|0
|7
|16 — 32
|22
|-
|9
| align="left" |«Сахарники»
|-:+
|1:3
|1:6
|1:9
|4:5
|1:8
|1:4
|4:2
|
|2:4
|2:4
|7:1
|3:2
|1:1
|13
|3
|1
|9
|28 — 49
|20
|-
|10
| align="left" |«Красный луч»
|0:9
|4:5
|1:9
|0:6
|0:5
|2:7
|1:11
|0:2
|4:2
|
|7:1
|2:1
|0:6
|1:1
|13
|3
|1
|9
|22 — 65
|20
|-
|11
| align="left" |«Красное Перово»
|0:5
|1:7
|1:3
|1:6
|0:7
|?:?
|2:6
|1:2
|4:2
|1:7
|
|1:2
|1:2
|3:2
|13
|2
|1
|10
|16 — 51
|18
|-
|12
| align="left" |
|1:7
|1:2
|2:3
|
|
|1:2
|2:8
|0:1
|1:7
|1:2
|2:1
|
|2:1
|3:2
|11
|3
|0
|8
|16 — 36
|17
|-
|13
| align="left" |«Совторгслужащие»
|0:2
|0:9
|1:1
|1:4
|2:5
|2:9
|3:6
|-:+
|2:3
|6:0
|2:1
|1:2
|
|
|12
|2
|1
|9
|20 — 42
|16
|-
|14
| align="left" |«Пролетарская кузница»
|4:5
|1:6
|2:8
|2:9
|1:7
|0:5
|4:2
|
|1:1
|1:1
|2:3
|<span style="color:blue">'2:3
|
|
|11
|1
|2
|8
|20 — 50
|15
|}

 Замечания 

 Команды расставлены по местам в соответствии с действительным количеством набранных очков
 Матч «Динамо» — «Пищевики» (2:6) опротестован, переигровка не состоялась
 Матч «Красное Перово» — «Пищевики» окончился вничью с неизвестным счетом
 Матч  ОППВ — «Сахарники» принес победу  ОППВ с неизвестным счетом или вследствие неявки соперников
 Команда «Совторгслужащие» не явилась на встречу с «Русскабелем»
 Матч «Сахарники» — «Совторгслужащие» (7:3) опротестован и переигран
 Матч  — «Красное Перово» по некоторым данным, недоигран
 Матч «Русскабель» — Сахарники недоигран, «Русскабелю» засчитано поражение

 Результаты турнира (первые команды) 
Когда проведение матчей вследствие погодных условий стало невозможным, Секция МГСПС заявила о завершении турнира, так как победитель в «клубном зачете» определился независимо от результатов оставшихся встреч. Проведение этих игр не предполагалось и победители в турнирах отдельных команд определялись в соответствии с количеством набранных очков (в публикации газеты «Известия» от 6 ноября назван «наиболее удачно проведшим розыгрыш» ОППВ, хотя на указанную дату наибольшее количество набранных очков (в первых командах) имела «Трехгорка» — ОППВ был лидером по наименьшему количеству потерянных'' очков).

Уже после этой публикации, 14 ноября, ОППВ и «Пищевики» нашли возможность провести перенесенный календарный матч 7 тура (2:2) — его проведение было вызвано необходимостью определить вторую команду в «клубном зачете» — и ОППВ, набрав 2 очка, вышел на первое место, на очко опередив «Трехгорку».

Таким образом, при условиях, определенных МГСПС (наибольшее количество очков без обязательств доигрывать оставшиеся матчи) чемпионом первенства был признан ОППВ, с чем согласны большинство футбольных историков.

Альтернативную версию предложил известный историк «Динамо» И. С. Добронравов. Он приводил источники (более поздние по дате), в которых указывалось первенство «Динамо», воспоминания динамовцев-спортсменов и выдвинул версию, что если матч «Динамо» — «Пищевики» не был переигран, то в нем было засчитано поражение «Пищевикам» (о чём нет прямых свидетельств в источниках). Такой подход (поражение за участие дисквалифицированного игрока) более характерен для современности; в те времена матч собирались переигрывать (о чем было вынесено решение), и, в конечном итоге, Секция МГСПС не считала проведение этого (как и всех прочих несыгранных матчей) обязательным, как уже не влияющего на результат турнира в единственно важном (официальном) «клубном зачете». 

Необходимо отметить, что и ОППВ, и «Динамо» (как и «Красное Орехово») участвовали в турнире формально «вне зачета»; также существует версия, что с «Трехгорки» был «снят» ряд очков (о чем нет упоминаний в источниках; известно только, что после 7 тура очки клуба во всех трех командах соответствовали результатам игр без каких-либо «снятий»), что позволяет при некоторых допущениях рассматривать в качестве лидеров (и призеров) практически любую команду из верхней половины турнирной таблицы.

Матчи

«Клубный зачет» 
Во II командах первое место заняла «Трехгорка»

В III командах — «Сахарники»

По сумме выступлений трех команд («клубный зачет») — «Трехгорка»

Низшие группы 
Вторая группа (8 клубов). Победитель в «клубном зачете» — «Гознак»

Третья группа (14 клубов). Победитель в «клубном зачете» — «Коммунальники»

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 Материалы спортивной периодики 1926 г.(в изложении)

Футбольные соревнования в Москве
Региональные футбольные турниры СССР